Tomasz Wojciech Wałdoch (nascido no dia 10 de Maio de 1971 em Gdańsk) é um ex-futebolista polonês, que jogou por vários clubes como Górnik Zabrze, VFL Bochum, Schalke 04, e Jagiellonia Białystok.

Ele entrou na seleção polaca. Waldoch foi participante nas Olimpíadas de 92, em que a Polônia ficou com a medalha de prata e também o Campeonato do Mundo da FIFA de 2002.

Títulos 

  Schalke 04 Gelsenkirchen
 Copa da Alemanha (2): 2001, 2002

Ligações externas 
  
  Tomasz Wałdoch (90min.pl)

Futebolistas da Polônia
Futebolistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Jogadores da Copa do Mundo FIFA de 2002
Futebolistas do Klub Sportowy Górnik Zabrze
Futebolistas do Jagiellonia Białystok
Futebolistas do VfL Bochum
Futebolistas do FC Schalke 04
Medalhistas nos Jogos Olímpicos de Verão de 1992
Medalhistas olímpicos de prata da Polônia
Naturais de Gdańsk